Топ може да се отнася до:

 артилерийско оръдие
 шахматна фигура
 плат
 хартия
 топка
 Топ в морската терминология – горния край на вертикалното рангоутно дърво (мачта или стенга).